Osedżowie (ang. Osage) – plemię Indian Ameryki Północnej
 Osage – rzeka w Stanach Zjednoczonych

Lokalizacje w Stanach Zjednoczonych 
 Gminy
 Osage (ang. Osage Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Benton
 Osage (ang. Osage Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Carroll
 Osage (ang. Osage Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Newton
 Osage (ang. Osage Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie La Salle
 Osage (ang. Osage Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Mitchell
 Osage (ang. Osage Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Allen
 Osage (ang. Osage Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Bourbon
 Osage (ang. Osage Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Crawford
 Osage (ang. Osage Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Labette
 Osage (ang. Osage Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Miami
 Osage (ang. Osage Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Becker
 Osage (ang. Osage Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Bates
 Osage (ang. Osage Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Camden
 Osage (ang. Osage Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Cole
 Osage (ang. Osage Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Crawford
 Osage (ang. Osage Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Dent
 Osage (ang. Osage Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Henry
 Osage (ang. Osage Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Laclede
 Osage (ang. Osage Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Miller
 Osage (ang. Osage Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Morgan
 Osage (ang. Osage Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie St. Clair
 Osage (ang. Osage Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Vernon

 Hrabstwa
 hrabstwo Osage (ang. Osage County) – w stanie Kansas
 hrabstwo Osage (ang. Osage County) – w stanie Missouri
 hrabstwo Osage (ang. Osage County) – w stanie Oklahoma

 Miasta
 Osage – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Mitchell
 Osage – jednostka osadnicza w stanie Minnesota, w hrabstwie Becker
 Osage – miasto w stanie Oklahoma, w hrabstwie Osage
 Osage – jednostka osadnicza w stanie Wyoming, w hrabstwie Weston

Zobacz też 
 USS Osage